Dobai István
Dobai István (1899–1938) költő, népművelő
Dobai István (1924–2021) erdélyi jogász, 1956-os elítélt
Dobay István
Dobay István birtokos, zenész (17., 18. század)
Dobay István (1909–1994) labdarúgó